La Perrière kan syfta på:
 La Perrière, Orne
 La Perrière, Savoie